Задняя кишка — оконечный отдел пищеварительной системы многоклеточных животных. Имеет несовпадающие значения в эмбриологии и анатомии. 
 
 Задняя кишка (metenteron, LNE) —  кишечник у эмбрионов беспозвоночных. 
 Задняя кишка —  в анатомии позвоночных обозначает часть кишечника, лежащую позади места впадения слепой кишки вплоть до заднего прохода.

Примечания 

Анатомия
Эмбриология